Ва́тра — «вогнище», «багаття». Слово має праслов'янське або дакійське походження.
 Ватралька — рід коцюби з незагнутим розплющеним кінцем
 Ватрушка — кругла, плеската, відкрита булочка з дріжджового тіста
 «Ватра» — україномовний інформаційний науково-освітній ресурс.
 «Ватра» — вокально-інструментальний ансамбль створений Михайлом Мануляком при Львівській філармонії у 1971 році. Головним стилістичним напрямком репертуару ансамблю був джаз-рок та фольк-джаз-рок.
 «Ватра» — популярна марка сигарет
 «Ватра» — завод електроприладів у Тернополі
 «Ватра» — літературно-художній, науково-публіцистичний збірник (1887).
 «Ватра» — пластове видавництво в Ужгороді
 «Ватра» — колишня назва українського хокейного клубу «Цунамі» (Івано-Франківськ)
 «Ватра» — театр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, створений Ольгою Калиновською (Калініченко) та студентсько-викладацьким складом університету 29 вересня 2011 року. Основна мета Театру — збереження, відтворення й популяризація українських народних традицій, української драматургії, лемківських та гуцульських традицій і звичаїв. Репертуар Театру багатогранний: від української класики до сучасних творів. Театр — автор мистецьких проектів, серед них: «Великодні дзвони», «Із Кобзарем говорить Україна», «А що Третій празник…» та інших. У його складі — викладачі та студенти університету, а також учні Чернівецької гімназії № 1.

Топонім 

 Ватра — місто у Молдові.
 Ватра — озеро в Польщі.

Футбольні команди 
 «Ватра» — польський, а потім український футбольний клуб з Дрогобича.
 «Ватра» — колишня аматорська футбольна команда з міста Тернополя

Примітки 

 Ватра | Gastrofamily